Moritz von Prittwitz kan syfta på:

 Siegmund Moritz von Prittwitz (1747–1822), tysk generallöjtnant 
* Moritz Karl Ernst von Prittwitz (1795–1885), tysk generallöjtnant och fästningsbyggare
 Moritz von Prittwitz und Gaffron (1819–1888), tysk jurist